IIU bezeichnet:
 International Islamic University, Islamabad (auch IIUI)
 International Investment & Underwriting, von Dermot Desmond gegründetes Investmentunternehmen

Abkürzung